Бранч ( или Branch) — многозначный термин:
 Бранч — в США и Европе приём пищи, объединяющий завтрак и обед. Слово образовано из первых букв слова Breakfast (завтрак) и последних букв слова lunch (обед).

Известные носители 
 Бранч, Дэвид (род. 1981) — американский боец ММА. 
 Бранч, Мишель (род. 1983) — американская певица и гитаристка, лауреат премии «Грэмми».

Топоним 
 Бранч — город, расположенный в округе Франклин (штат Арканзас, США).
 Бранч — административно-территориальный округ в штате Мичиган, США.
 Бранч-авеню — конечная открытая наземная станция Вашингтонгского метро на Зелёной линии.

Другое 
 Ветвь в системе управления версиями.